Bernard Jomier (1963-), médecin et homme politique français ;
 Jacques Jomier (1914-2008), islamologue français.